Оскар Лопес ()

 Оскар Лопес Веласкес (1939—2005) — колумбійський футболіст, учасник чемпіонату світу 1962
 Оскар Лопес Ернандес (нар. 1980) — іспанський футболіст, гравець «Барселони» (2003–2006)
 Оскар Лопес Пінеда (нар. 1992) — нікарагуанський футболіст, учасник Золотого кубка КОНКАКАФ 2017